Antonio Luque puede referirse a:
Antonio Luque, músico español conocido como Sr. Chinarro.
José Antonio Luque Ramírez, futbolista español.
Antonio Luque López, ingeniero español.